Mierenleeuw (soort), een insectensoort (Myrmeleon formicarius)
Mierenleeuwen, een familie van insecten waartoe de genoemde soort behoort
Mier-leeuw, een fabeldier